Кавярзе (в верховье Кобза; устар. Хоарзе) — река в России, протекает по Краснодарскому краю. Устье реки находится в 88 км по левому берегу реки Псекупс. Длина реки составляет 25 км, площадь водосборного бассейна — 148 км².

Система водного объекта: Псекупс → Краснодарское водохранилище → Кубань → Азовское море.

Притоки 
 Карапетова Щель (правый)
 Тхамашинка (левый)
 Тхамахинская Щель (левый)
 Арахелова Щель (правый)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Кубанскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кубань от города Усть-Лабинск до Краснодарского гидроузла, без рек Белая и Пшиш, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Кубань.

Код объекта в государственном водном реестре — 06020001312108100005446.

Примечания 

Притоки Псекупса
Реки Краснодарского края